Ким Мён Хёк (; род. 3 декабря 1990, Пхёнан-Пукто, КНДР) — северокорейский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр 2012 года в категории до 69 кг, бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.

Карьера 
В 2011 году выступал на чемпионате мира, где занял 23-е место. На Олимпийских играх 2012 года смог подняться на 4-ю строчку в итоговой таблице.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте iwf.net  
 Страница на сайте london2012.com 
 Страница на сайте the-sports.org  

Тяжелоатлеты КНДР
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года